Artzt ist der Familienname folgender Personen:

 Eikhart Artzt, deutscher Chronist im 15. Jahrhundert 
 Heinz Artzt (1910–nach 1979), deutscher Jurist
 Sibylla Artzt, Geburtsname von Sibylla Fugger (um 1480–1546), Ehefrau von Jakob Fugger